Иван Иванович Гейер (1860—1908) — русский историк и этнограф по Средней Азии, вице-губернатор Сырдарьинской области. Статский советник.

Биография 
Получил образование в Санкт-Петербурге. За участие в народовольческом кружке привлекался к судебному процессу, известному как «Процесс 21-го» (26 мая — 5 июня 1887 г.).  И. И. Гейер и П. А. Елько сотрудничали со следствием и дали признательные показания на суде. Первоначально они были вместе с другими обвиняемыми приговорены к смертной казни, но и тому и другому снизили срок до 4 года каторги.

С 1891 года работал в Ташкенте секретарём Сыр-Дарьинского областного статистического комитета. Редактор 13-томного издания «Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области» (Ташкент, 1891—1907). Публиковал статьи в газетах «Туркестанские ведомости», «Окраина» и в журнале «Северный вестник». В книге «Туркестан» привёл важные сведения по истории, этнографии, духовной культуре казахов Сырдарьинской области. Занимался сбором преданий мусульманских народов Туркестанского края, которые вошли в первый том «Сборника материалов для статистики Сыр-Дарьинской области» под названием «Материалы к изучению бытовых черт мусульманского населения Туркестанского края».

Примечания

Ссылки 
 
 http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/research/zajonchk/tom4_1/V4P10600.htm
 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XX/1900-1920/Proekt_duch_del_mus/primtext.htm
 http://rus-turk.livejournal.com/57321.html
 https://web.archive.org/web/20150402145531/http://narodnaya-volya.ru/document/nv14.php
 
 http://narovol.narod.ru/region.htm
 http://hpj.asj-oa.am/2296/1/1975-4(85).pdf
 https://web.archive.org/web/20080619175555/http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Luhansk/Part3_9.htm
 dic.academic.ru/dic.nsf/sie/14191/ПРОЦЕСС
 http://www.sgu.ru/files/nodes/9860/10.pdf
 
 http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/1880syc.html

Народовольцы
Этнографы по алфавиту
Этнографы Казахстана
Этнографы Узбекистана